Виктор Пинчук:
 Пинчук, Виктор Михайлович (род. 1960) — украинский миллиардер.
 Пинчук, Виктор Фёдорович (род. 1951) — белорусский политический деятель.
 Пинчук, Виктор Юрьевич (род. 1964) — советский и украинский футболист. Примечания